Кароли́на Бонапа́рт (, полное имя Maria Nunziata Carolina Buonaparte — Мария-Аннунциата Каролина Бонапарт; , , Корсика — , ) — самая младшая из сестёр Наполеона Бонапарта. Супруга Иоахима Мюрата с 1800 года, королева Неаполя в 1808—1815 годах.

Биография 
В 1793 году вместе с семьёй переехала во Францию. Летом 1797 года во время медового месяца сестры Элизы в Италии познакомилась с 30-летним Иоахимом Мюратом, генералом армии своего брата, и влюбилась в него. В 1798 году для получения образования была отправлена в пансион мадам Кампан, где подружилась с Гортензией Богарне. После переворота 18 брюмера Мюрат лично приехал в пансион к Каролине, чтобы сообщить ей последние новости.

Наполеон не соглашался на брак сестры с Мюратом, желая выдать её замуж за генерала Моро, но после долгих уговоров был вынужден согласиться. 18 января 1800 года в присутствии всей семьи был подписан брачный контракт, а 20 января в  состоялась свадьба. Первое время супруги жили в Париже в , также они проводили много времени в Милане. В 1805 году Каролина получила от Наполеона разрешение и деньги на покупку Елисейского дворца. Вместе с мужем она восстановила дворец, наполнив его произведениями искусства, и открыла там салон. По словам графини А. Потоцкой:Каролина не отличалась классической красотой, как ее сестры, но обладала гораздо более подвижным личиком, ослепительным цветом кожи, как у большинства блондинок, безукоризненными фигурой и руками и, не будучи знатного происхождения, тем не менее отличалась царственной осанкой. Про её ум Талейран говорил, что её головка хорошенькой женщины покоилась на плечах государственного мужа.

Каролина привлекала себе в помощь известных государственных мужей, её друзьями были Жюно, Талейран и Фуше. Талейран говорил, что она «носила на плечах хорошенькой женщины голову Кромвеля».

Любимица Наполеона Бонапарта, честолюбивая Каролина жаждала власти не меньше своего брата и в 1806 году стала великой герцогиней Клеве и Берга. По слухам, в 1807 году, во время трудной кампании Наполеона, в Париже стали рассуждать о его возможной гибели. Каролина тогда повела интригу с целью сделать Мюрата преемником императора, для чего даже вступила в интимную связь с военным губернатором Парижа Жюно. Тильзитский мир и возвращение Наполеона положило конец этим планам. 

Наполеон в 1807 году послал Жюно на завоевание Португалии, перевёл в 1808 году с неаполитанского престола на испанский своего брата Жозефа, а на освободившийся трон Неаполя посадил Мюрата. Так Каролина стала неаполитанской королевой.

В 1810 году по желанию брата Каролина ездила в Мюнхен для встречи с его невестой Марией-Луизой и сопровождала её в Париж. Появление на свет Наполеона II разрушило мечты Каролины о том, что её старший сын  станет наследником её брата. После поражения Наполеона в войне с Россией, в 1813 году она заключила союз, не только политический, но и любовный, с врагом Наполеона — Клементом Меттернихом, который сто дней безуспешно пытался сохранить за Мюратами трон. Наполеон был уверен, что Мюрат именно «из-за жены перешёл на сторону врага».

Мюрат был расстрелян по законам военного времени 13 октября 1815 года в Калабрии в Пиццо по приказу короля Фердинанда IV Бурбона. Его вдова бежала в Австрию. Под именем графини Липона (анаграмма слова Napoli, то есть Неаполь) она сперва проживала в замке Хайнбург под Веной, а с 1817 года в поместье . В 1824 году она получила право поселиться на вилле «Камбо Марцо» недалеко от Триеста. В 1830 году Луи-Филипп позволил Каролине посетить Францию.

В 1831 году Каролина получила разрешение поселиться во Флоренции в , где, по словам графа Бутурлина, жила открытым домом и простотой своего общения и радушной приветливостью снискала себе всеобщее уважение и привязанность. Умерла в мае 1839 года во Флоренции и была похоронена в церкви Всех Святых. Кончина возбудила всеобщую скорбь в городе, где многие её горячо любили.

Потомство 

  (1801—1847)
 Летиция-Жозефа Мюрат (1802—1859), вышла замуж за Гвидо Тадео Пеполи, 4 детей: 
 Каролина Пеполи (1824—1892), 
 Джоаккино Наполеоне Пеполи (1825—1881), 
 Елизавета Пеполи (1829—1892), 
 Паолина Пеполи (1829—1916);
 Наполеон Люсьен Мюрат (1803—1878), жена — Каролина Георгина Фрейзер, 5 детей: 
 Каролина Мюрат (1832—1902), 
 Иоаким Мюрат (1834—1901), 
 Анна Мюрат (1841—1924), 
 Ахил Мюрат (1847—1895), жена — княжна Саломея Давидовна Дадиани, трое детей: 
 Люсьен Шарль Давид Наполеон Мюрат (1870—1933), 
 Наполеон Ахилович Мюрат (1872—1943), 
 Антуанетта Мюрат (1879-1954);
 Луи Наполеон Мюрат (1851—1912);
 Луиза-Жюли Мюрат (1805—1889), в 1825 году вышла за графа Джулио Распони, 6 детей, оставила воспоминания своего детства и о жизни семьи Мюрат в Неаполе 
 Джоакино Распони (1826—1826), 
 Джоакино Распони (1828—1828), 
 Джоакино Распони (1829—1877), 
 Петро Распони (1831—1878), 
 Летиция Распони Мюрат (1832—1906), 
 Ахил Распони Мюрат (1835—1896).

Образ в кино 
 «» (немой, США, 1925) — актриса Арлетт Маршаль
 «Наполеон» (немой, Франция, 1927) — актриса Пьеретта Луганд
 «» (Франция, 1941) — актриса Джинн Рейнхарт
 «» (Аргентина, 1945) — актриса 
 «» (США, 1954) — актриса Джуди Лестер
 «Наполеон: путь к вершине» (Франция, Италия, 1955) — актриса 
 «Битва при Аустерлице» (Франция, Италия, Югославия, 1960) — актриса 
 «Мадам Беспечность» (Франция, Италия, Испания, 1961) — актриса Аналия Гаде

Ссылки

Литература 
 
 

Семья Наполеона I
Каролина
Супруги монархов Неаполя
Каролина